John Houseman – attore, produttore cinematografico e sceneggiatore britannico naturalizzato statunitense
 Peter Houseman – calciatore inglese
 René Houseman – calciatore argentino